Le tournoi de Double mixte des Championnats du monde de badminton 2013 s'est tenu du 5 au  à Canton en Chine.

Les indonésiens Tontowi Ahmad et Lilyana Natsir remportent la finale contre les chinois Xu Chen et Ma Jin après un match serré sur le score de 21-13 / 16-21 / 22-20.
Ces deux paires étaient médaillées de bronze lors de l'édition 2011

Têtes de série
Voici le tirage des têtes de série. Le résultat de chaque paire se trouve entre parenthèses.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Lien externe
tournamentsoftware.com

Double mixte